El término Crecimiento hace referencia a varios artículos:

Biología 
 Desarrollo de un organismo, la progresión de los estados vitales de un ser vivo.
 Crecimiento humano, incorpora la descripción de la formación psicosocial de los individuos.
 Crecimiento celular
 Crecimiento diaúxico
 Crecimiento secundario anómalo

Demografía 
 Crecimiento poblacional

Economía 
 Crecimiento económico o aumento de la renta o la cantidad de bienes disponibles.
 Desarrollo económico, capacidad de países o regiones para crear riqueza, con el fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes.
 Desarrollo social, evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos, e instituciones en una sociedad.

Humanismo 
 Desarrollo humano, es el que sitúa a las personas en el centro, trata de la promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades, y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran.

Ginecología 
 Crecimiento intrauterino retardado

Matemática 
 Crecimiento exponencial
 Crecimiento factorial

Además